Nuova Zelanda
 Warkworth – città dell'Isola del Nord
 Regno Unito
 Warkworth – parrocchia civile del Northamptonshire
 Warkworth – paese del Northumberland